Manuel I de Portugal, apodado el Afortunado (Alcochete, 31 de mayo de 1469-Lisboa, 13 de diciembre de 1521) fue rey de Portugal. Fue el octavo hijo del infante Fernando de Portugal, duque de Viseu y nieto de Eduardo I, y de Beatriz, nieta de Juan I. En 1495 sucedió en el trono de Portugal a su primo Juan II quien, a la sazón, era también su cuñado al estar casado con su hermana Leonor de Viseu. Se le apodó o Venturoso y o Bem-Aventurado por los grandes logros y acontecimientos acaecidos durante su reinado, entre ellos el descubrimiento de la ruta Atlántica hacia las Indias por el cabo de Buena Esperanza y el descubrimiento de Brasil.

Infancia 

Manuel creció en medio de una guerra de intrigas y conspiraciones entre la nobleza aristocrática portuguesa y Juan II. Vio como muchos de los que le rodeaban eran ejecutados o exiliados, siendo su propio hermano Diego, duque de Viseo, asesinado por el propio rey. No es de extrañar pues que, cuando fue llamado en audiencia en 1493, tuviera muchas razones para preocuparse. Pero sin razón, pues Juan se había propuesto nombrarlo heredero al trono, después de la muerte del propio hijo del rey, el infante Alfonso, y de varios intentos frustrados de legitimar a su hijo bastardo Jorge de Lencastre. Para muchos, este fue el primer evento de su vida que le valdría el sobrenombre de «El Afortunado».

Época de las exploraciones y política exterior 

Sin duda, Manuel I habría de probar ser un digno sucesor de Juan II, pues su apoyo fue fundamental para la exploración portuguesa del Océano Atlántico y el desarrollo de los monopolios comerciales portugueses. En este sentido, durante su reinado muchos acontecimientos tuvieron lugar. Entre ellos los siguientes:
 1498 – Vasco de Gama descubre la ruta marítima Atlántica hacia la India.
 1500 – Pedro Álvares Cabral descubre el Brasil.
 1505 – Francisco de Almeida se convierte en el primer virrey de la India.
 1504-1511 – El almirante Afonso de Albuquerque asegura para Portugal el monopolio de las rutas marítimas del Océano Índico y del golfo Pérsico.

Todos estos sucesos, contribuyeron a la constitución formal del imperio comercial portugués que hizo de este país uno de los más ricos y poderosos del mundo. Los descubrimientos y empresas portuguesas fueron reforzadas con el establecimiento de tratados comerciales y relaciones diplomáticas con China y Persia. E incluso el propio Papa recibió una monumental embajada en Roma que pretendía impresionar a toda Europa con las riquezas acumuladas por la corona portuguesa.

Con la intención de atraer a su corte lisboeta a los mejores científicos y artistas, Manuel I usó parte de la riqueza obtenida de este predominio comercial para construir diversos edificios reales con un aspecto nuevo que ahora se conoce como estilo manuelino, del que son ejemplos notables el monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém, frente a la desembocadura del Tajo.

Su matrimonio con la infanta Isabel de Aragón tuvo eminentes tintes políticos. A raíz del Tratado de Alcaçovas, el heredero del trono de Portugal, Alfonso, había sido casado con la hija primogénita de los Reyes Católicos, Isabel de Aragón. A la muerte de Alfonso, Manuel quedó como sucesor de la corona y en 1497 se acordó que se casara con la viuda Isabel. Poco tiempo después murió el único hijo varón de los Reyes Católicos, Juan, con lo que Isabel pasó a ser la heredera de los tronos de Castilla y de Aragón. Fruto del matrimonio entre Manuel e Isabel nació Miguel de Paz y este fue durante varios años el legítimo heredero de todas las coronas de los reinos ibéricos, salvo Navarra. Pero Isabel murió durante el parto de Miguel, y cuando el propio Miguel murió prematuramente en el año 1500, se desvaneció la posibilidad de que se reunieran en una misma cabeza las coronas de Portugal, Castilla y Aragón. Manuel volvió a casar con otra hija de los Reyes Católicos, María de Aragón, pero su hermana mayor Juana, que estaba casada con Felipe I de Castilla, era la heredera directa del trono y no María; solo una improbable serie de muertes podría permitir que un hijo suyo fuera heredero legítimo de los reinos de Castilla y Aragón.

Cuestiones internas 

En lo referente a la política interna, Manuel I perpetuó los modos de su antecesor de tendencias absolutistas. Las Cortes (la asamblea que reunía al poder real con las diferentes clases sociales del reino) sólo se convocaron tres veces durante su reinado de más de veinticinco años, y siempre en Lisboa, un territorio no precisamente neutral. Reformó los tribunales de justicia y el sistema tributario, adaptándolos al progreso económico que estaba viviendo su reino.

En lo tocante a la religión, se puede decir que Manuel I fue un hombre bastante religioso que invirtió una parte importante de la fortuna del país en la construcción de iglesias y monasterios, así como en el patrocinio de la construcción de misiones católicas y la evangelización de los nativos de las nuevas colonias. También intentó promover una nueva cruzada contra los turcos. En su contra está que, siguiendo el ejemplo de otros reinos europeos como Inglaterra en 1290 o como los vecinos de Castilla y Aragón en 1492 (Edicto de Granada), entre 1496 y 1498 promovió acciones para acabar con la presencia en su reino de judíos y musulmanes, obligando a la conversión forzosa de aquellos miembros de ambas religiones que quisieran permanecer en Portugal. Aunque hay quien indica que esta política extremista pretendía satisfacer a los Reyes Católicos en una cláusula que fue acordada antes de su matrimonio con Isabel de Aragón, los cuales solo ordenarían las conversiones forzadas de musulmanes después de la rebelión de las Alpujarras (1499-1501). Por otra parte, sí que es cierto que no permitió la distinción jurídica entre católicos y judíos conversos, y que aquellos que decidieron ser bautizados fueron protegidos de cualquier abuso. Nada de lo cual evitó, sin embargo, la masacre de judíos del 19 de abril de 1506, en la que cerca de 4000 judíos fueron asesinados por las turbas en Lisboa.

Manuel I de Portugal murió pacíficamente en 1521 y se encuentra sepultado en el Monasterio de los Jerónimos, que el mismo mandó construir. Su hijo Juan le sucedió en el trono como Juan III.

En la literatura 
En la novela Las damas del rey (2011), de la escritora española María Pilar Queralt del Hierro, la figura de Manuel el Afortunado es el eje sobre el que gira la intriga del libro.
La novela "Dos hermanas para un rey" (2020), de la escritora portuguesa Isabel Stilwell, es una obra centrada en la figura del rey Manuel I de Portugal, casi autobiográfica, relatando las distintas fases de su vida, desde su juventud en su casa familiar en Beja, como su reinado, con los hechos principales de los descubrimientos de la India y de Brasil, hasta su fallecimiento, en 1521.

Ancestros

Matrimonios y descendencia 

De su primera esposa, Isabel de Aragón, infanta de Castilla y Aragón (1470–1498), con quien contrajo matrimonio el 30 de septiembre de 1497 tuvo a:
Miguel de la Paz (1498-1500), heredero de las coronas de Castilla, Aragón y Portugal. En el parto falleció su madre. 

Contrajo un segundo matrimonio el 30 de octubre de 1500 con su cuñada María de Aragón, (1482-1517) y fueron los padres de:
 Juan el Piadoso (1502-1557), rey de Portugal con el nombre de Juan III;
 Isabel (1503-1539), casada con su primo Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Beatriz (1504-1538), casada con el duque Carlos III de Saboya;
 Luis (1506-1555), duque de Beja, prior de Crato y condestable del reino. Tuvo un hijo natural, Antonio, prior de Crato;
 Fernando (1507-1534), duque de Guarda y de Trancoso, casado con Guiomar Coutinho, condesa de Marialva;
 Alfonso (1509-1540), cardenal de Portugal;
 María (1511-1513);
 Enrique el Cardenal (1512-1580), cardenal y rey de Portugal con el nombre de Enrique I;
 Eduardo (1515-1540), duque de Guimarães, casado con Isabel de Braganza, bisabuelo de Juan IV de Portugal;
 Antonio (1516), infante de Portugal que vivió pocos días.

Su tercera esposa fue Leonor de Austria (1498-1558), sobrina de sus dos anteriores esposas, Isabel y María, infanta de España y archiduquesa de Austria, hermana del emperador Carlos V, con la que contrajo matrimonio en 1518, de quien tuvo a:

 Carlos (1520-1521);
 María (1521-1577).

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en el distrito de Setúbal
Fallecidos en Lisboa
Reyes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)
Reyes de Portugal del siglo XVI (casa de Avís)
Condecorados con la Rosa de Oro
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Duques de Beja
Duques de Portugal del siglo XV